Луи Арман I де Бурбон () — французский принц крови, 2-й принц де Конти (1666—1685), представитель династии Бурбонов. Зять короля Людовика XIV.

Биография 
Родился в Париже. Старший сын Армана де Бурбона (1629—1666), 1-го принца де Конти, и Анны Марии Мартиноцци (1639—1672), племянницы кардинала Джулио Мазарини.

В 1666 году после смерти своего отца Луи Арман де Бурбон унаследовал титул 2 принца де Конти.

В августе 1679 года Луи Арман де Бурбон-Конти  представлял жениха во время предварительного заключения брака между французской принцессой Марией Луизой Орлеанской и королём Испании Карлом II.

Служил во французской армии во Фландрии в 1683 году, затем, против воли короля, отправился в Венгрию, где на стороне имперской армии участвовал в осаде Эстергома (1683).

В ноябре 1685 года скончался в Фонтенбло от оспы, которой заразился от своей жены. После смерти бездетного Луи Армана титул принца де Конти унаследовал его младший брат Франсуа Луи де Бурбон (1664—1709).

Брак 
16 января 1680 года Луи Арман де Конти женился на своей кузине Марии Анне де Бурбон (1666—1739), незаконнорождённой дочери французского короля Людовика XIV и его первой фаворитки Луизы Франсуазы де Лавальер. Во время свадьбы жениху было 18 лет, а невесте — 13. Их первая брачная ночь прошла безрезультатно, юная принцесса разочаровалась, а принц больше не хотел делить ложе с женщинами.

Титулы и стили 
 30 апреля 1661 — 26 февраля 1666 — Его Светлость Принц де Ла-Рош-сюр-Йон
 26 февраля 1666 — 9 ноября 1685 — Его Светлость Принц де Конти

Ссылки 
 
 Принцы Конде и Конти: родословная роспись.

Принцы Конти
Умершие от оспы